Nigué peut désigner :
 Nigué, une localité du Cameroun dans la commune de Darak ;
 Nigué, une localité du Cameroun dans la commune de Goulfey ;
 Nigué, une localité du Cameroun dans la commune de Kousséri.